Le Windy City Open 2003 est l'édition 2003 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à l'University club of Chicago du 5 au . 

En finale, la tête de série  Paul Price s'impose face à  Grégory Gaultier.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open

Liens externes 
 

Masculin 2003
Squash en 2003
Sport à Chicago en 2003
Sport aux États-Unis en mars 2003